Különböző borz témájú cikkek:

 Borz állat
 Borz (település) romániai település
 Borz (heraldika) ritka címerkép